André Haefliger (1929-2023), mathématicien suisse ;
 Andreas Haefliger (1962-), pianiste suisse ;
 Ernst Haefliger (1919-2007), ténor suisse ;
 Othmar Haefliger (1963-), coureur cycliste suisse.